Az 1937–1938-as Norgesserien volt az 1. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában.

A szezont a Fredrikstad csapata nyerte, a bajnokság történetében először.

Tabellák

1. Kerület

2. Kerület, A csoport

2. Kerület, B csoport

3. Kerület

4. Kerület, A csoport

4. Kerület, B csoport

5. Kerület, A csoport

5. Kerület, B csoport

6. Kerület

7. Kerület

8. Kerület

Rájátszás

Selejtezőkörök

Negyeddöntők 

1A Djerv csapata jutott tovább érmefeldobással.

Elődöntők

Döntő

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég labdarúgó-bajnokság
Norvég labdarúgó-bajnokság
Eliteserien szezonok